Хучжун́ () — район городского подчинения округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян (КНР).

Административное деление 
Район Хучжун делится на 4 поселка.

Важнейшие населенные пунктыИнформация о территории, населении и истории изменений административно-территориального деления района Хучжун на сайте 行政区划网

Примечания 

Районы городского подчинения провинции Хэйлунцзян